Carlos Bustamente (conduttore televisivo) – presentatore della TV canadese The Zone
 Carlos Bustamente (calciatore)